Лятошинський Борис Миколайович ( — 15 квітня 1968) — український композитор, диригент і педагог.
 Лятошинський Микола Леонтійович ( 1861) — український педагог, дійсний статський радник, батько Бориса Лятошинського.